Stanisław Jaskólski (informatyk)
 Stanisław Jaskólski (mineralog)